Peno Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Peno Township (Missouri)
 Peno Township (South Dakota)